

Biografia 
Vislav I era figlio di Radegast I, principe degli Obodriti e re degli Eruli. La maggior parte delle informazioni su di lui sono contenute nello studio di Johann Friedrich Chemnitz, storico del Meclemburgo del XVII secolo. Tuttavia, ulteriori attività di Vislav sono praticamente sconosciute.

Allo stesso tempo, Vislav è considerato il fondatore della prima dinastia di re ereditari, che iniziò a governare la tribù Obodrita e l'unione delle tribù dei Vendi, però in maggior parte dei casi, lo è considerato suo padre.

Ci sono speculazioni sul fatto che abbia governato l'intera Unione tribale degli Obodriti delle tribù slave occidentali. Ci sono anche discussioni sul titolo di re, che viene assegnato a Vislav dal ricercatore sovietico, Vsevolod Merkulov. È possibile che Vislav possedesse anche il titolo di capo militare scandinavo.

Secondo gli storici, Ivan Buchgol'z ed Edward Gibbon:

 Radagaiso (circa 335 – 23 agosto 406)
 Krusko (351/352 – 23 agosto 406)
 Fredebaldo (370 – 449)
 Gunderico (circa 395 –459)
 Genserico (428 – 477)
 Vislav II (circa 450 – 486)
 Alberico II (circa 470 – 508)
 Alberico III (486 – 526)
 Jean I (circa 520 – 618)
 Radegast I (VI secolo – 664)
 Vislav I (circa 610 – 700)
 Radegast II (circa 618 – ?)
 figlio

Vislav è morto circa nel 700. Probabilmente era sposato con una principessa sassone o longobarda, di nome "Adolla", con cui ebbe un figlio ed una figlia: Aribert I (c. 640 – 724) e Sibilla (c. 635 – ?). Dato che il nome del figlio di Vislav – Aribert – molto probabile che Adolla fosse longobarda. In alcune cronache viene detto detto che Vislav I aveva numerosi figli minori, cui nomi sono stati perduti.

Note 

Sovrani obodriti
Morti nel 724
Nati nel 610